Cajanus ist ein Familienname:
 Daniel Cajanus
Weiteres
 Cajanus (Gattung) eine Pflanzengattung in der Tribus Phaseoleae innerhalb der Familie der Hülsenfrüchtler
Siehe auch
 Kajanus